— японське прізвище.

Відомі носії 
 Суґіяма Ай (1975) — тенісистка, колишня перша ракетка світу в парному розряді.
 Сугіяма Кадзуко (р. 1947) — актриса озвучування аніме (сейю).
 Сугіяма Коїті (р. 1931) — ігровий композитор, який стояв біля витоків серіїDragon Quest.
 Сугіяма Норіакі (р. 1976) — актор та співак, що спеціалізується в озвучуванні аніме.
 Сугіяма Хадзіме (1880–1945) — фельдмаршал Імператорської армії Японії, начальник генерального штабу та міністр армії в роки Другої світової війни.

Інше  
29624 Суґіяма — астероїд